Finale UEFA Lige prvaka 2007. održano je 23. svibnja 2007. godine između AC Milana i Liverpoola, na Olimpijskom stadionu u Ateni (OACA Spyros Louis Stadium). Suparnici su bili isti kao i u finalu 2005., samo što je ovaj put pobijedio Milan rezultatom 2:1, a oba gola je zabio Filippo Inzaghi, dok je jedini strijelac za Liverpool bio Nizozemac Dirk Kuyt.

Put do finala

Obje momčadi su se kvalificirale za treće pretkolo kvalifikacija za UEFA Ligu prvaka 2006./07.: Milan je bio treći u Serie A 2005./06., a Liverpool treći u FA Premier Ligi 2005./06. U trećem pretkolu, Milan je pobijedio srpsku Crvenu zvezdu ukupnim rezultatom 3:1, a Liverpool je pobijedio Maccabi Haifu 3:2.

Obje su momčadi bile pobjednici u svojim skupinama Lige prvaka. Milan je u osmini finala igrao s Celticom, u četvrtfinalu s Bayern Münchenom, a u polufinalu s Manchester Unitedom; sve je utakmice pobijedio. Liverpool je u osmini finala igrao s Barcelonom, u četvrtfinalu s PSV-om, a u polufinalu s Chelseajem; i Barcelonu i Chelsea je dobio boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Susret

Izvori

Liga prvaka 2007.
Nogometne utakmice u Grčkoj